Antonio Durán puede referirse a:

 Antonio Durán, actor español entre los años 60 y 80 del siglo XX.
 Antonio Durán Durán, futbolista y entrenador español.
 Antonio Durán Gudiol, sacerdote e historiador español.
 Antonio Durán "Morris", actor español.
 Antonio Durán de la Motta, compositor boliviano.